Turm ohne Namen ist der Name folgender Türme:
 Turm ohne Namen (Aachen), Wehrturm der zweiten Aachener Stadtmauer
 Turm ohne Namen (Rothenburg), auch Schwefelturm oder Kleines Türmlein, Wehrturm des Zweiten Rothenburger Mauerrings

Namenloser Turm ist der Name folgender Türme:
 Erster namenloser Turm, Turm in der Mauer des Moskauer Kremls, siehe Mauer und Türme des Moskauer Kremls #Erster namenloser Turm
 Zweiter namenloser Turm, Turm in der Mauer des Moskauer Kremls, siehe Mauer und Türme des Moskauer Kremls #Zweiter namenloser Turm